Kincardine peut faire référence à :
, un bourg d'Écosse, dans le Fife
 le 
, un village d'Écosse, dans l'Aberdeenshire.
Kincardineshire ou The Mearns, un ancien comté d'Écosse qui tire son nom d'un bourg médiéval disparu () et de son château (près de Fettercairn).
, un ancien district (1975-1996) de la région des Grampians, en Écosse
, une subdivision de l'Aberdeenshire, en Écosse.
, hameau au Sud-Est d'dans le council area du Highland
Kincardine, Ross and Cromarty, un district de l'ancien comté de Ross and Cromarty.
Kincardine, une municipalité de l'Ontario, au Canada, appelée anciennement Penetangore.